

Filmek és televízió 

 Forgószél (film), 1946-os film
 Notorious B.I.G. - A N.A.G.Y. rapper, 2009-es életrajzi film, melynek eredeti címe Notorious
 Notorious (amerikai sorozat, 2004)
 Notorious (amerikai sorozat, 2016)

Zene 

 Notorious (Adelitas Way-album)
 Notorious (Buried in Verona-album)
 Notorious (Confederate Railroad-album)
 Notorious (Donald D-album)
 Notorious (Duran Duran-album)
 Notorious (Duran Duran-dal)
 Notorious (filmzene)
 Notorious (Joan Jett-album)
 Notorious (Loverboy-dal)
 Notorious (opera)
 Notorious (The Saturdays-dal)